Springboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Springboro (Ohio)
Springboro (Pennsylvania)